Lomela kan syfta på:

 Lomela – fjärilssläkte som bara omfattar arten Lomela pudica

Geografi

Kongo-Kinshasa 

 Lomela (territorium), Sankuru, 
 Lomela (vattendrag), Sankuru och Tshuapa,